Rejon winnicki – jednostka administracyjna w składzie obwodu winnickiego Ukrainy.

Powstał w 1965. Ma powierzchnię 950 km2 i liczy około 80 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Winnica.

W skład rejonu wchodzą 3 osiedlowe rady oraz 30 silskich rad, obejmujących 49 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy